Widi steht für:
 Widi (Insel), eine indonesische Insel der Nordmolukken
 Landwidi, (altnord. Landviði – „weites Land“), bezeichnet den Wohnort des Gottes Vidar in der nordischen Mythologie

WiDi steht als Abkürzung für:
 Intel Wireless Display, proprietäre Technologie von Intel zur kabellosen Übertragung von Bildschirminhalten an ein kompatibles Gerät